Бреје може да се односи на:

 Бреје (Есон), насељено место у Француској, у департману Есон
 Бреје (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант